Piger ist der Familienname folgender Personen:

 Jeremy Max Piger, amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler
 Johann Piger (1848–1932), österreichischer Bildhauer